Хосе Марија Пино Суарез 2. Сексион има више значења:

 Хосе Марија Пино Суарез 2. Сексион (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез 2. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез 2. Сексион (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику